A A-League 2012-13 foi a oitava edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve inicio em agosto de 2012 e término em março de 2013. 

Com a participação de dez equipes. O Central Coast Mariners sagrou-se campeão.

Classificação final 

 Classificado a Liga dos Campeões da AFC e a fase final.
 Classificados a Primeira rodada da fase final.

Artilheiros 

* finalizada na temporada regular, sem os jogos de playoffs.

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2012 no futebol
2013 no futebol
2012 na Austrália
2013 na Austrália